Paden pode se referir a:

Localidades
Paden (Mississippi)
Paden (Oklahoma)
Paden City

Desambiguação